Kąty Czernickie – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Strachówka
 Kąty Czernickie – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Strachówka